Franciaország
Osse, település Doubs megyében
Osse, a Gélise jobb oldali mellékfolyója